Феньково — название населённых пунктов в России:

 Феньково — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Феньково — деревня в Удомельском районе Тверской области.